Wafa steht für:
 Wafa (arab. وفا für وكالة الأنباء الفلسطينية), die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde

Wafa ist der Familienname folgender Personen:
 Shahenda Wafa (* 1988), ägyptische Schachspielerin
 Shrook Wafa (* 1997), ägyptische Schachspielerin

WAFA ist die Abkürzung für:
 West African Football Academy, eine Fußballakademie aus der ghanaischen Stadt Sogakope.

Siehe auch:
 Abul Wafa

Abkürzung